László Szabó (šahist), mađarski šahovski velemajstor
László Szabó (glumac)
László Szabó (šahovski dužnosnik)